Slutspillet i UEFA Women's Champions League 2019-20 startede den 11. september 2019 og slutter i august 2020, med finalen på Anoeta Stadium i San Sebastián, Spanien, som vil afgøre vinderen af UEFA Women's Champions League 2019-20. I alt 32 hold konkurrerer i knockout-fasen.

Turneringen blev udsat på ubestemt tid den 17. marts 2020 på grund af Coronaviruspandemien i 2019-2020 i Europa. Finalen, der oprindeligt skulle finde sted den 24. maj 2020, blev officielt udsat den 23. marts 2020. En arbejdsgruppe blev nedsat for at bestemme kalenderen for den resterende sæson.

Den 17. juni 2020 meddelte UEFA, at kvartfinalen, semifinalen og finalen spilles i San Sebastián, Spanien, som en otteholdsturnering, i august 2020.

Oversigt 
{{#invoke:RoundN|N32
|style=font-size:85%; white-space:nowrap|3rdplace=no|score-boxes=3|flex_tree=yes|short_brackets=yes|team-width=155|score-width=18
|RD1=1/16-finaler
|RD2=1/8-finaler
|RD3=Kvartfinaler
|RD4=Semifinaler
|RD5=Finale

|| Piteå|0|1|1| Brøndby|1|1|2
|| Chertanovo Moscow|0|1|1| Glasgow City|1|4|5
|| Mitrovica|0|0|0| VfL Wolfsburg|10|5|15
|| St. Pölten|2|2|4| Twente|4|1|5
|| Lugano|1|0|1| Manchester City|7|4|11
|| Spartak Subotica|2|1|3| Atlético Madrid|3|1|4
|| Juventus|0|1|1| Barcelona|2|2|4
|| FC Minsk|1|3|4| Zürich|0|1|1
|| Hibernian|1|1|2| Slavia Prag|4|5|9
|| Fiorentina|0|0|0| Arsenal|4|2|6
|| Breiðablik|3|1|4| Sparta Prag|2|0|2
|| Braga|0|0|0| Paris Saint-Germain|7|0|7
|| Vllaznia|0|0|0| Fortuna Hjørring|1|2|3
|| Ryazan-VDV|0|0|0| Lyon|9|7|16
|| Anderlecht|1|0|1| BIIK Kazygurt|1|2|3
|| Kopparbergs/Göteborg|1|1|2| Bayern München (u)|2|0|2

|| Brøndby|0|2|2 (1)| Glasgow City |2|0|2 (3)
|| VfL Wolfsburg|6|1|7| Twente|0|0|0
|| Manchester City|1|1|2| Atlético Madrid|1|2|3
|| Barcelona|5|3|8| FC Minsk|0|1|1
|| Slavia Prague|2|0|2| Arsenal|5|8|13
|| Breiðablik|0|1|1| Paris Saint-Germain|4|3|7
|| Fortuna Hjørring|0|0|0| Lyon|4|7|11
|| BIIK Kazygurt|0|0|0| Bayern München|5|2|7

|| Glasgow City|1||| VfL Wolfsburg|9||
|| Atlético Madrid|0||| Barcelona|1||
|| Arsenal|1||| Paris Saint-Germain|2||
|| Lyon|2||| Bayern München|1||

|| VfL Wolfsburg|1||| Barcelona|0||
|| Paris Saint-Germain|0||| Lyon|1||

|30. august – San Sebastián| VfL Wolfsburg|1||| Lyon|3'||
}}

 Kvartfinaler 

Lodtrækningen for kvartfinalerne blev offentliggjort den 8. november 2019, 13:30.

 Oversigt 

Kvartfinalerne skulle oprindeligt være spillet den 25. marts (første del) og 1. april 2020 (anden del), men blev udskudt pga. Coronaviruspandemien i 2019-2020. Kampene var sat til at skulle kampene den 21. til 22. august 2020, som in Final 8-turneringen i San Mamés, Bilbao og Anoeta Stadium, San Sebastián.

|}

 Kampe 

 Semifinaler 

|}

 Kampe 

 Finalekamp 

Finalen skulle oprindeligt være spillet den 24. maj 2020 i Viola Park, Wien, men blev også udskudt pga. Coronaviruspandemien i 2019-2020. Finalen blev udskudt til 30. august, samt kampen blev rykket til Anoeta Stadium, San Sebastián.

<onlyinclude>

 Statistik 
 Topscorere 
Der var 490 mål scoret i 115 kampe, med et gennemsnit af  mål pr. kamp.Mål scoret i kvalifikationsrunden medregnes i topscorer-prisen.''

Noter

Sæsonens trup
Følgende spillere blev valgt til sæsonens trup af UEFA's tekniske observatører:

Referencer 

2019-20
Slutspil